Prati kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Prati, Pfitsch, ort, Pfitsch, Bolzano, 
 Prati (kommunhuvudort i Italien, Ligurien), Provincia di Genova, 
 Prati (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna), 
 Prati (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Brescia, 
 Prati (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna), 
 Prati – en stadsdel i nordvästra Rom

Robotskapade Italienförgreningar